David ou Dave Davis peut faire référence à :

Arts et spectacles
  (1853-1932), chef de chœur britannique
  (1908-1996), directeur et animateur de radio britannique, responsable de l'émission Children's Hour de la BBC
  (1917-2000), architecte anglais
  (1937-), producteur de télévision et scénariste américain
  (1961-), mandoliniste et chanteur américain
  (alias Dave Davis, né en 1973), musicien belge
  (1989-), acteur américain
 , tromboniste américain pour Sun Ra Arkestra

Politique et droit

États-Unis
David Davis (1815–1886), juge de la Cour suprême américaine et sénateur américain
  (1867–1951), homme d'affaires et homme politique pétrolier américain
  (1870-1942), homme politique américain, lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie
  (David William Davis, 1873–1959), homme politique américain, gouverneur de l'Idaho
  (1878-1938), juge fédéral américain
  (1906-1978), avocat et homme politique américain
 David Davis (1959-), homme politique américain

Autres pays
  (1854–1927), homme politique australien, membre de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Galles du Sud
  (1859-1938), homme politique britannique, premier lord-maire juif de Birmingham, Angleterre
 David Davis (1948-), homme politique britannique
 David Davis (1962-), homme politique australien

Sports
  (1902–1995), joueur de cricket et juge néo-zélandais
  (1937-), lanceur de poids américain
  (1942-), joueur de bowling américain
  (1948-), joueur de football américain
 David Davis (1976-), joueur de handball espagnol
 David Davis (1991-), footballeur anglais

Autre
  (1745-1827), ministre et poète gallois
  (1777-1841), médecin britannique
  (1797-1866) industriel galois, figure de proue de l'industrie houillère du sud du pays de Galles
  (1821–1884), industriel galois, fils de David Davis, Blaengwawr
  (1913–1994), écologiste américain et comportementaliste animalier
  (1927-2019), historien américain
  (1930-2011), journaliste automobile américain

Autres utilisations
 , maison historique à Bloomington, Illinois, États-Unis

Voir aussi
 David Davies
  (1840–1918), marchand américain, cousin germain du juge Davis